Ломовец — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Ломовец — село в Орловском районе Орловской области.
 Ломовец — село в Троснянском районе Орловской области.